Лозна може бити:

 Лозна (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Лозна (Трстеник), насеље у општини Трстеник, Расински округ, Република Србија
 Лозна (Бановићи), насеље у општини Бановићи, Федерација БиХ, БиХ
 Лозна (Ботошани), насеље је у Румунији у округу Ботошани у општини Лозна
 Лозна (Салаж), насеље је у Румунији у округу Салаж у општини Лозна